Borberg ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Borberg (1796–1885), deutscher Bäcker und Stadtverordneter 
 Gordon Borberg (* 1978), deutscher Eishockeyspieler
 Jytte Borberg (1917–2007), dänische Schriftstellerin
 Svend Borberg (1888–1947), dänischer Journalist und Schriftsteller

Borberg ist der Name folgender Berge in Deutschland (sortiert nach Höhe):
 Borberg (670,2 m), in den Briloner Höhen bei Gudenhagen-Petersborn (Brilon), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Borberg (Kirchberg) (434,6 m), im Westerzgebirge bei Kirchberg (Sachsen), Landkreis Zwickau, Sachsen
 Borberg (Erden) (360 m), in der Moseleifel bei Erden (Mosel), Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz

Weiteres:
 Burg Borberg, abgegangene Turmhügelburg in Leiffarth (Geilenkirchen), Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Borsberg 
 Boorberg 
 Burberg